Riksdag (švédsky: národní shromáždění, národní sněm) může být:

Riksdag – Parlament Švédského království
 Parlament Finské republiky (ve švédštině)

Externí odkazy